Bloody Weekend heißen die Filme
 Bloody Weekend (1984), US-amerikanischer Kriminalfilm
 Bloody Weekend (1994), britisch-neuseeländischer Slasher-Film